Генэйкосабериллийпентаникель — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид никеля и бериллия
с формулой BeNi,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Генэйкосабериллийпентаникель образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I 3m,
параметры ячейки a = 0,7619 нм, Z = 2 .

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1264°С и
имеет широкую область гомогенности 78,5÷84 ат.% бериллия .

В более поздних работах сообщается о температуре плавления 1395°С и ещё более широкой области гомогенности .

Образование бериллидов никеля, в том числе и NiBe, приводит к увеличению хрупкости бериллиевых сплавов .

Примечания